

Patronyme 

 Bernard Cavanna (né en 1951), compositeur français ;
 Betty Cavanna (1909-2001), écrivain américain de romans pour adolescentes ;
 Biagio Cavanna (1893-1961), cycliste et découvreur de talents italien ;
 François Cavanna (1923-2014), écrivain et dessinateur humoristique français ;
 Giuseppe Cavanna (1905-1976), footballeur italien ;
 Juan Silvagno Cavanna (né en 1934), arbitre chilien de football ;
 Julie Cavanna (née en 1985), actrice française.

Toponyme 

 Cavana désigne un garage maritime de la lagune de Venise ;
Cavana est un quartier au cœur de la vieille ville de Trieste.

Patronyme italien